Терци () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Терци, Алеадро (1870—1943) — итальянский книжный иллюстратор и художник-плакатист.
 Терци, Амедео (1872—1956) — итальянский художник, иллюстратор, энтомолог.
 Терци, Антония (1971—2021) — итальянский аэродинамик.
 Терци, Джованни Антонио (годы расцвета 1580—1600) — итальянский лютнист и композитор.
 Терци, Оттобоне (2-я пол. XIV века — 1409) — тиран Пармы с 1404 по 1409 год.